Échalas peut désigner :
 Échalas, une commune du département du Rhône en France ;
 Échalas, un tuteur utilisé en botanique et notamment en viticulture.